

Місця 
 Гейґ — Населений пункт у Британській Колумбії, Канада

Особи 
 Александер Гейґ (Alexander Meigs Haig, Jr; 2 грудня 1924  — 20 лютого 2010) — американський державний і військовий діяч
 Вільям Гейґ (; нар. 26 березня 1961, Ротергем, Південний Йоркшир) — британський політичний діяч; лідер Консервативної партії Великої Британії в 1997-2001 рр., міністр закордонних справ Великої Британії з 11 травня 2010 в кабінеті Девіда Кемерона
 Даґлас Гейґ, 1-й граф Гейґ ( — британський фельдмаршал.
 Ендрю Гейґ — британський кінорежисер, сценарист і продюсер.
 Метт Гейґ — британський письменник-фантаст і журналіст.
 Сід Гейґ — американський актор і продюсер вірменського походження.

Інше 
 Клан Гейґ — один з кланів рівнинної частини Шотландії